CHQ est un code qui peut faire référence à :
  ;
 .

CHQ est un sigle qui peut faire référence à :
  (où CHQ signifie Custom House Quay), un bâtiment industriel situé à Dublin, en Irlande.

Code